Stany Zjednoczone:
 Bucks – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Mobile
 Bucks (ang. Bucks Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 hrabstwo Bucks (ang. Bucks County) – w stanie Pensylwania

Inne:
 Milwaukee Bucks – klub koszykarski w lidze NBA z Milwaukee w stanie Wisconsin

Zobacz też:
 Buchs